У́лица Ауэзова () — название улиц ряда населённых пунктов республики Казахстан в честь казахского писателя Мухтара Ауэзова. 

 Улица Ауэзова — в городе Алма-Ата
 Улица Ауэзова (мкр. Калкаман)  —  прежнее название улицы Ашимова в Наурызбайском районе г. Алма-Ата.
 Улица Ауэзова — в городе Есик
 Улица Ауэзова — в городе Сарканд
 Улица Ауэзова — в городе Талды-Курган

Объекты, названные в честь Мухтара Ауэзова